Karl Peschke ist der Name folgender Personen:

* Karl Peschke (Politiker) (1882–1943), deutscher Mediziner und Politiker (NSDAP), MdR
 Karl Peschke (Unternehmer) (1883–1953), deutscher Unternehmer 
 Karl-Heinz Peschke (* 1932), deutsch-österreichischer Ordensgeistlicher und Theologe

Siehe auch:
 Carl Peschke (1853–1907), deutscher Politiker (SPD) und Unternehmer